Santa – femminile di Santo
 Santa – cognome italiano
 Santa – organizzazione malavitosa, secondo le confessioni dei pentiti, nata a metà degli anni settanta in seno alla 'Ndrangheta
 Santa – centro abitato del Camerun
 Santa – municipalità di Quarta classe delle Filippine
 Santa –  città e sottoprefettura della Costa d'Avorio nel distretto di Montagnes
 Santa – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio nel distretto di Woroba
 Santa – dipinto a tempera e oro su tavola di Pietro Lorenzetti databile al 1315